Le pegon, ou pégon, est une adaptation de l’alphabet arabe utilisée pour écrire le javanais, le soundanais ou encore le madurais.

Pegon javanais 
En javanais, le pegon écrit sans voyelles est appelé guṇdil.

Pegon soundanais

Notes et références

Bibliographie

Voir aussi 

 Jawi

Variante de l'alphabet arabe
Écriture indonésienne